Cetus é uma criatura marinha da mitologia grega.

Foi mandado por Poseidon (deus dos mares) para matar Andrômeda por sua mãe ter sido arrogante e ter dito que era mais bela do que as Nereidas (filhas de Nereu, Ninfas dos mares) e até Afrodite. Cetus foi morto por Perseu que chegou a tempo de salvar Andrômeda.

Perseu conseguiu matar Cetus com a cabeça que havia arrancado de Medusa, a qual por desígnos de Atena recebera uma maldição de ter em vez de cabelos serpentes em sua cabeça, no qual o homem que olhasse dentro de seus olhos virasse imediatamente pedras. Onde Medusa mantinha a todos que transformara em seu covil, que só permitia a entrada de homens, para garantir que a Medusa não ferisse a uma mulher. Perseu então sabendo onde era este covil da Medusa, fora até la e lutou com ela cortando-lhe a cabeça. A besta mandada por Poseidon então fora destruída com apenas um olhar virando assim pedra e Perseu para garantir que a besta não voltaria despedaçou-a com um golpe de sua espada jogando-o de um abismo. Voltando assim para junto de sua família a qual ele tinha se perdido há muito tempo por culpa de Poseidon.

Mitologia grega
de:Ketos